Натуральне число 849
 849 рік до нашої ери
 849 рік нашої ери